Poli kan syfta på:

Geografi

Cypern 
2 Pólis (ort), Eparchía Páfou,

Indonesien 
3 Desa Poli, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Italien 
4 Poli, Lazio, kommun, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale,

Kamerun 
5 Poli (ort i Kamerun), Norra regionen,

Tanzania 
6 Poli (ort i Tanzania), Arusha,

Turkiet 
7 Damlı, ort, Siirt, 

]
Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kamerunförgreningar
Robotskapade Tanzaniaförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar